A-ліга 2022, через наявність спонсорського контракту турнір також називається  — 33-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Жальгіріс.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

1–18 тури

19–36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27/30 листопада 2022

|}

Примітки

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2022
Литва
2022 у литовському спорті